Santa Rosa (departamento da Guatemala)

Argentina
Santa Rosa (departamento de Catamarca)
Santa Rosa (departamento de Mendoza)

Desambiguações de topônimos